II. Katalin címzetes konstantinápolyi latin császárnő (1303–1346)
II. Katalin orosz cárnő (1729–1796)